Prostgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prostgrund, Korpo, Åboland, 
 Prostgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Prästgrundet
Prästgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar